Hrvatska
Smrečje, naselje u sklopu Grada Čabra

Slovenija
Smrečje (Vrhnika, Slovenija)
Smrečje v Črni